Иван Скопин:
 Скопин, Иван Васильевич (1875—1943) — участник Белого движения на Юге России, командир 1-го бронепоездного дивизиона ВСЮР, генерал-майор.
 Скопин, Иван Васильевич (1932—2009) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1971).
 Скопин, Иван Иванович (род. 1951) — советский и российский учёный-кардиолог, член-корреспондент РАН (2022).